Chiesa della Compagnia del Corpus Domini – chiesa di Castiglione della Pescaia
Chiesa della Compagnia del Corpus Domini – chiesa di Montefollonico
Chiesa della Compagnia del Corpus Domini – chiesa di Rapolano Terme
Chiesa della Compagnia del Corpus Domini – chiesa di Seggiano